Borota (Hongarije), plaats in Hongarije
Borota (Tsjaad), stad
Petar Borota, Servisch voetballer